Die Saison 2000/01 der Oberliga Südwest war die 23. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 1978 und die siebte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Aufgrund des vermehrten Abstiegs durch die Reduzierung der Regionalliga-Staffeln spielte die Oberliga einmalig mit 21 Mannschaften. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherten sich die Amateure des 1. FC Kaiserslautern mit zehn Punkten Vorsprung auf den VfL Hamm/Sieg.

Die Abstiegsränge belegten die Amateure des 1. FC Saarbrücken, Rot-Weiß Hasborn-Dautweiler, Hassia Bingen, Germania Metternich und der SV Prüm. Der SV Prüm zog seine Mannschaft im Verlauf der Rückrunde vom Spielbetrieb zurück.

Die Aufsteiger waren die SpVgg Ingelheim aus der Verbandsliga Südwest, der TuS Mayen aus der Rheinlandliga und der SV Saar 05 Saarbrücken aus der Verbandsliga Saar. Die Liga spielte in der folgenden Saison wieder mit 18 Mannschaften.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 2000/01 bei f-archiv.de

2000
Fußballsaison 2000/01